Дмитрий Колесников:
 Колесников, Дмитрий Валерьевич (род. 1972) — украинский политик.
 Колесников, Дмитрий Емельянович (1901—1965) — советский военачальник, генерал-майор.
 Колесников, Дмитрий Романович (1973—2000) — офицер-подводник, погибший в составе экипажа лодки «Курск».
 Колесников, Дмитрий Тихонович (1905—1959) — советский партийный деятель, второй секретарь Житомирского обкома КП(б)У.